

Patronyme 

 Arthur Igual, acteur français.

Titres

Divers